Ка́мень-Рыболо́в — топоним в Приморском крае России.

 Камень-Рыболов — село в России, центр Ханкайского района Приморского края.
 Камень-Рыболов — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Камень-Рыболов — железнодорожная станция как населённый пункт в Ханкайском районе Приморского края.